El nombre Jaime Fernández puede referirse a:
Jaime Fernández (actor), actor mexicano;
Jaime Fernandez (remero), Jaime Francisco Fernández, remero australiano;
Jaime Fernández (sonido), doble ganador de los premios cinematográficos Goya al mejor sonido;
Jaime Fernández Bernabé, baloncestista español;
Jaime Fernández Fernández , balonmanista español;
Jaime Fernández Garrido, escritor español;
Jaime Fernández Hernández , baloncestista español;
Jaime Fernández Pimentel, escultor andaluz.